Артуро Эррера (англ. Arturo Herrera, род. 1959) — современный немецкий художник, работает с различными медиа.

Биография 
Артуро Эррера родился в Каракасе, Венесуэла в 1959 г., живёт и работает в Берлине, Германия. Получил образование в Университете Талсы в Оклахоме и Иллинойсском университете в Чикаго.

Творчество 
Работы Эрреры включают коллажи, графику, скульптуру, рельефы, настенные росписи, фотографию. В его работах часто переплетаются персонажи из мультфильмов с абстрактными формами и смутными образами, которые будоражат память. Используя техники фрагментации, сращивания, изменения контекста, работы Эрреры провокативны и неоднозначны. Для своих коллажей он использует образы из мультфильмов, книг для раскрашивания, сказок, соединяя персонажей в духе Диснея с жестокими и сексуальными образами, создавая работы, граничащие между фигуративным и абстрактным, разрушая невинность мультипликационных персонажей темной психологией. В своих работах из ткани, художник вырезает формы из материала и прикалывает к стене таким образом, что они свисают, напоминая брызги и капли в живописи Джексона Поллока.

Персональные выставки 
 Dia Center for the Arts, New York (1998)
 Contemporary Art Center, New York (2000)
 Centre d’Art Contemporain, Geneva (2000)
 UCLA Hammer Museum, Los Angeles (2001)
 Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela (2005)
 Americas Society, New York (2011)

Примечания

Ссылки 
 Работы художника на ArtNet
 Информация о художнике
 Работы художника на сайте Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA)
 Фотографии работ и информация о художнике

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Каракасе
Художники Германии
Современные художники Германии